Buffalo puede referirse a los siguientes poblados en Estados Unidos:

 Buffalo, ciudad capital del condado de Erie, en el estado de Nueva York; (la Real Academia Española recomienda escribirla Búfalo).
 Buffalo, lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Union, en el estado de Carolina del Sur.
 Buffalo, pueblo del condado de Harding, en el estado de Dakota del Sur.
 Buffalo, ciudad del condado de Scott, en el estado de Iowa.
 Buffalo, ciudad del condado de Johnson, en el estado de Wyoming.
Además, puede hacer referencia a:
 Buffalo, álbum del músico y compositor estadounidense Frank Zappa.
 Buffalo, vehículo mlitar estadounidense.
 Buffalo, el nombre de varios grupos musicales.
 “Buffalo Bill”, apodo de William Frederick Cody (1845-1917); soldado estadounidense, cazador de búfalos y hombre de espectáculos.
 Buffalo Bills, equipo profesional estadounidense de fútbol americano (de la National Football League).